Die Netball-Weltmeisterschaft 1987 war die siebte Austragung der Weltmeisterschaft im Netball. Die Weltmeisterschaft wurde in Glasgow, Schottland in der Crownpoint Sports Park auf Außenfeldern ausgetragen. Den Titel konnte Neuseeland für sich entscheiden und so sich die zweite Weltmeisterschaft sichern.

Teilnehmer

Format 
Die Mannschaften wurden in einer Vorrunde in zwei Gruppen aufgeteilt, in der jede Mannschaft jeweils gegen jede andere Mannschaft ein Mal spielte. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die beiden bestplatzierten der Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die in einer Gruppe mit vier Mannschaften ausgetragen wurde. Die dritt- und viertplatzierten Teams der Vorrunde spielten dann in einer Vierergruppe die Plätze fünf bis acht, die fünf- und sechstplatzierten Teams die Plätze neun bis dreizehn und die verbliebenen Mannschaften in einer Platzierungsrunde in einer Gruppe mit sechs Mannschaften die verbliebenen Plätze aus. Es war die letzte Weltmeisterschaft, die auf Außenfeldern ausgetragen wurde.

Vorrunde

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Platzierungsrunde

Gruppe 13–17 
Tabelle

Spiele

Gruppe 9–12 
Tabelle

Spiele

Gruppe 5–8 
Tabelle

Spiele

Finalrunde 
In der Finalrunde wurde der Weltmeister ermittelt und dabei folgende Ergebnisse erzielt:

Tabelle

Spiele

Einzelnachweise 

1987
Sportveranstaltung 1987
Sportveranstaltung in Glasgow
Weltmeisterschaft 1987